Kaona est un toponyme qui peut désigner :
Kaona, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kučevo, district de Braničevo ;
Kaona, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lučani, district de Moravica ;
Kaona, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vladimirci, district de Mačva ;
le monastère de Kaona, près de Vladimirci.